UCP steht als Abkürzung für:

 Uncoupling protein, mitochondriale Proteine
 Uniform Customs and Practice for documentary credits, englisch für „einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive“, siehe ERA 500
 Universal Camouflage Pattern, Muster der Tarnkleidung, welches derzeit von der United States Army eingesetzt wird
 Universal Combat Pistol von Heckler & Koch; siehe HK UCP
 Universal Computer Protocol, ein Netzprotokoll zum Austausch von Kurznachrichten
 Universidad Columbia del Paraguay, eine Privat-Universität in Paraguay
 Universidade Católica Portugues, die Katholische Universität Portugal, wurde 1971 als eine katholische, öffentliche Bildungseinrichtung in Portugal gegründet 
 Université de Cergy-Pontoise, die Universität Cergy-Pontoise, eine staatliche Universität in der Stadtregion Cergy-Pontoise nordwestlich von Paris
 Use Case Point, Grundlage für ein Verfahren, mit dem der Aufwand von IT-Projekten geschätzt werden kann
 User Control Panel, eine Benutzeroberfläche zum Bearbeiten eigener Profildaten in Foren oder Chats

UCP